L'Office national du commerce extérieur peut désigner :

 l'Office national du commerce extérieur (France) ;
 l'Office national du commerce extérieur (Burkina Faso).